Винец може бити:

 Винец (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Винец (Рогашка Слатина), насељено мјесто у општини Рогашка Слатина, Савињска регија, Република Словенија